El término quesadilla puede hacer referencia a distintos platos elaborados con queso:
 en España, a la quesadilla herreña, dulce típico y artesanal de la isla El Hierro;
 en México, a la quesadilla platillo que se elabora con tortillas de maíz o harina doblada por la mitad que está rellena de queso o de otros ingredientes.
 en Venezuela, la quesadilla es un tipo de pan dulce de forma toroidal con relleno de queso en el centro.